Ступина има више значења:

 Ступина (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Ступина (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Ступина (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији